HMS Monarch je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Monarch (1802) 
 HMS Monarch (1868) 
 HMS Monarch (1911)

Monarch